B 74 steht für:
 die Bundesstraße 74 in Deutschland
 die Sulmtal Straße in Österreich

B74 steht für:
 nach dem englischen Postleitsystem 1/5 des Distrikts Sutton Coldfield

B74